Juksan-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Juksan-myeon, Gimje, socken i Gimje, Norra Jeolla, 
 Juksan-myeon, Anseong, socken i Anseong, Gyeonggi,